Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Letland. IJsland heeft geen ambassade in Letland.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Letland
IJslandse